Dieser Artikel beschreibt die Qualifikation zur U-19-Handball-Europameisterschaft der Frauen 2013 in Dänemark.

Qualifikation 
In sieben Gruppen wurden die noch 13 ausstehenden Mannschaften für die U19-Europameisterschaften ausgespielt.
Für die Europameisterschaft qualifizierten sich der Gruppenerste der Gruppen 1 bis 7 sowie der Gruppenzweite der Gruppen 1 bis 6.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7 

Handballveranstaltung 2013
Handball-Europameisterschaft der Frauen
Jugendhandball